Cet article présente une liste d'encyclopédies chinoises selon un ordre chronologique. Elle contient des ouvrages écrits en chinois de même que des ouvrages encyclopédiques écrits dans d'autres langues portant sur le monde chinois.

Dans cette liste d'encyclopédies chinoises le terme "leishu" désigne un travail de référence traditionnel chinois. Contrairement à une encyclopédie moderne avec des articles expressément écrits, ce type d'ouvrages est composé d'extraits de textes primaires organisés par catégories réunis en fascicules.

Notes et références 

Encyclopédie en chinois
Chinois